

Geografia 
 Rallo – frazione di Ville d'Anaunia in provincia di Trento

Persone 
 Duilio Rallo (1916-1977) – calciatore ed allenatore di calcio italiano
 Girolamo Rallo (1921-2005) – politico italiano
 Josè Rallo, propr. Giuseppina Rallo (1964) – imprenditrice italiana
 Michele Rallo (1946) – politico e storico italiano
 Pippo Rallo (1928-2020) – cantante italiano
 Vito Rallo (1939) – compositore di scacchi italiano
 Vito Rallo (1953) – arcivescovo cattolico italiano

Televisione 
 Rallo Tubbs – personaggio della serie animata The Cleveland Show

Zoologia 
 Rallidi – famiglia di uccelli
 Rallo – altro nome del porciglione